Morea bezeichnet

 mittelalterlich den Peloponnes
 das dortige Despotat Morea
 das britische Passagierschiff Morea (Schiff) von 1908
 einen Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires, Morea (Buenos Aires)
 einen Ort in der namibischen Provinz Erongo, Morea (Namibia)

Morea ist der Familienname folgender Personen:
 Dino Morea (* 1975), indischer Schauspieler
 Enrique Morea (1924–2017), argentinischer Tennisspieler
 Giambattista Morea (1640–1711), italienischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Morea-Expedition (frz. Expédition de Morée), französische Militäroperation zwischen 1828 und 1833
 Moorea (tahitianisch Mo’orea), Insel im Süd-Pazifik
 Moria